Bengt Rundgren – cantante lirico svedese
 Paulus Rundgren – hockeista su ghiaccio finlandese
 Simo Rundgren – politico finlandese
 Todd Rundgren – cantante, polistrumentista e produttore discografico statunitense